Kutir-Nahhunte ist der Name folgender Könige von Elam:

 Kutir-Nahhunte I., König um 1725 v. Chr.
 Kutir-Nahhunte II., König um 1505 v. Chr. 
 Kutir-Nahhunte III., König um 1155  v. Chr. bis 1150 v. Chr.
 Kutir-Nahhunte IV., König 693 v. Chr. bis 692 v. Chr.